78. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 25–26 lutego 1984 roku w szwedzkim Göteborgu. Zawodnicy startowali na sztucznym torze na stadionie Nya Ullevi po raz szósty (wcześniej w 1961, 1966, 1968, 1971 i 1978). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Najlepszy, w debiutanckim starcie, był panczenista radziecki Oleg Bożjew. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 34 łyżwiarzy z 14 krajów. Sklasyfikowanych zostało 33.

Wyniki 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1984 w sportach zimowych
1984 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Göteborgu